Файсал Фаджр (1988) — марокканський футболіст
 Файсал Реррас (1993) — марокканський футболіст